Анса́к-сюр-Вьен () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюэль-сюр-Тувр. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16016.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Пуатье, в 55 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 820 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 520 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 376 были экономически активными, 144 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 376 активных работали 355 человек (194 мужчины и 161 женщина), безработных было 21 (7 мужчин и 14 женщин). Среди 144 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бенуа (XII—XIII века). Исторический памятник с 1996 года
 Часовня Нотр-Дам (XV век). Исторический памятник с 1996 года
 Поместье Виллат (XVI век). Исторический памятник с 1991 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта